Клокот може бити:
 Клокот (Витина), село у општини Витина, КиМ, Србија
 Клокот (Бихаћ), село у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Клокот (река), лева притока Уне у Босни и Херцеговини
 Клокот бања
 Клокот (општина), општина

Види још 
 Клокотница
 Клокочевац